|-
| 99701 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99702 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99703 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99704 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99705 - || || 7 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99706 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99707 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99708 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99709 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99710 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99711 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99712 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99713 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99714 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99715 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99716 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99717 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99718 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99719 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99720 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99721 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99722 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99723 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99724 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99725 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99726 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99727 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99728 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99729 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99730 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99731 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99732 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99733 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99734 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99735 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99736 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99737 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99738 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99739 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99740 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99741 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99742 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99743 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99744 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99745 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99746 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99747 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99748 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99749 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99750 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99751 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99752 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99753 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99754 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99755 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99756 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99757 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99758 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99759 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99760 - || || 15 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 99761 - || || 15 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99762 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99763 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99764 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99765 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99766 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99767 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99768 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99769 - || || 14 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99770 - || || 11 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99771 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99772 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99773 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99774 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99775 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99776 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99777 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99778 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99779 - || || 15 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99780 - || || 3 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99781 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99782 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99783 - || || 7 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99784 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99785 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99786 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99787 - || || 15 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99788 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99789 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99790 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99791 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99792 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99793 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99794 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99795 - || || 19 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99796 - || || 17 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99797 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99798 - || 2002 LT || 2 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99799 - || || 5 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99800 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
9